Sachsenweg steht für:

 Sachsenweg (Gemeinde Mühldorf), Ortschaft der Gemeinde Mühldorf im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Sachsenweg (TWV), Fernwanderweg des Teutoburger-Wald-Vereins im Nordosten von Nordrhein-Westfalen
 Sachsenweg, Bergsteigerroute an der Nordwand der Drei Zinnen in den Sextner Dolomiten, Italien

 Sachsenweg, häufiger Straßenname